Појам Битка код Ефеса може да се односи на:

 Битка код Ефеса (498. п. н. е.) - део Јонског устанка
 Битка код Ефеса (406. п. н. е.) - део Пелопонеског рата (позната и као битка код Нотијума)
 Битка код Ефеса (1147) - део Другог крсташког рата